MoCo может означать:
 Mozilla Corporation — подразделение Mozilla Foundation (MoFo)
 Montgomery County, Maryland